Mužská čtyřhra European Open 2022 probíhala v druhé polovině října 2022. Do deblové soutěže antverpského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu Lotto Areny nastoupilo šestnáct dvojic. Francouzští obhájci titulu Nicolas Mahut s Fabricem Martinem nestartovali společně. Mahut zvolil účast na souběžně hraném Tennis Napoli Cupu. Spoluhráčem Mahuta se stal krajan Édouard Roger-Vasselin, s nímž v semifinále nestačil na Griekspoora s van de Zandschulpem.

Vítězi se stali Nizozemci Tallon Griekspoor a Botic van de Zandschulp, kteří ve finále zdolali druhou nasazenou, indicko-nizozemskou dvojici Rohan Bopanna a Matwé Middelkoop. Po dvousetovém průběhu 3–6 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a na okruhu ATP Tour vybojovali první kariérní tituly. Jako pár přitom do turnaje vstupovali bez jediné výhry se zápasovou bilancí 0–4.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

European Open
Sport v Belgii v roce 2022
ATP Tour 2022